Echeverria peut faire référence à :

Patronyme 

 Antonio Zavala Echeverria est un prêtre, éditeur, bertsolari, écrivain et académicien basque espagnol ;
 Atanasio Echeverria y Godoy est un artiste naturaliste mexicain ;
 Bernardino Echeverría Ruiz est un cardinal ;
 Bolívar Echeverría est un philosophe marxiste latino-américain d'origine équatorienne et de nationalité mexicaine ;
 Carlos Echeverría est coureur cycliste espagnol ;
 Esteban Echeverría est un poète et un écrivain argentin ;
 Francisco Javier Echeverría est un homme politique mexicain, né à Veracruz en 1797 ;
 La Star Bonifacio Echeverria S.A. est une entreprise spécialisée dans la fabrication d'armes de poing ;
 Luciana Echeverría est une actrice, chanteuse et animatrice de télévision chilienne ;
 Luis Echeverría (1922-2022), homme politique mexicain, président du Mexique de 1970 à 1976 ;
 Gouvernement Luis Echeverría présente la composition du gouvernement mexicain sous le président Luis Echeverría ;
 Marko Echeverria est un artiste chilien ;
 Miguel Ángel Rodríguez Echeverría est un économiste, avocat, homme d'affaires, et politicien costaricien ;
 Mikel Gaztanaga Echeverria, un coureur cycliste basque espagnol ;
 Pablo Arias Echeverría est un député européen espagnol membre du parti populaire ;
 Ricardo Echeverría (1918-1988), cavalier chilien ;
 Sandra Echeverría est une chanteuse et actrice mexicaine ;

Toponyme 

Esteban Echeverría est un arrondissement de la province de Buenos Aires.

Botanique 
 Echeveria, un genre de plante succulente.

Voir aussi
 Etxe